Nakayama steht für:
 Nakayama (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Nakayama (Adelsgeschlecht, Kuge), Familie des japanischen Hofadels
 Nakayama (Adelsgeschlecht, Buke), Familie des japanischen Schwertadels
 Lemma von Nakayama, mathematischer Satz

Nakayama ist der Name folgender 

Orte:
 Nakayama (Yamagata), japanische Gemeinde
 Nakayama (Ehime), ehemalige Gemeinde
 Nakayama (Tottori), ehemalige Gemeinde

geografische Objekte:
 Nakayama-dera, Tempel in Takarazuka
 Nakayama (Berg), Berg in Takarazuka
 Nakayama Circuit, Motorsport-Rennstrecke in Wake